О́льга Ковалёва:
 Ковалёва, Ольга Васильевна (1881—1962) — российская оперная певица.
 Ковалёва, Ольга Владимировна (род. 1976) — российская актриса и телеведущая.
 Ковалёва, Ольга Кузьминична (1899—1943) — одна из первых женщин-сталеваров, участница Сталинградской битвы.